Supercoppa italiana kan avse:
Supercoppa italiana (basket, damer) - tävling i basket för damer i Italien
Supercoppa italiana (basket, herrar) - tävling i basket för herrar i Italien
Supercoppa italiana (rullstolsbasket) - tävling i rullstolsbasket för herrar i Italien
Supercoppa italiana (bordtennis) - tävling i bordtennis i Italien
Supercoppa italiana (fotboll, damer) - tävling i fotboll för damer i Italien
Supercoppa italiana - tävling i fotboll för herrar i Italien
Supercoppa italiana (futsal, damer) - tävling i futsal för damer i Italien
Supercoppa italiana (futsal, herrar) - tävling i futsal för herrar i Italien
Supercoppa italiana (strandfotboll, herrar) - tävling i strandfotboll för herrar i Italien
Supercoppa italiana (handboll, damer) - tävling i handboll för damer i Italien
Supercoppa italiana (handboll, herrar) - tävling i handboll för herrar i Italien
Supercoppa italiana (ishockey, herrar) - tävling i ishockey för herrar i Italien
Supercoppa italiana (landhockey, damer) - tävling i landhockey för damer i Italien
Supercoppa italiana (landhockey, herrar) - tävling i landhockey för herrar i Italien
Supercoppa italiana (rullskridskohockey, herrar) - tävling i rullskridskohockey för herrar i Italien
Supercoppa italiana (rullstolshockey) - tävling i rullstolshockey för herrar i Italien
Supercoppa italiana (rugby, herrar) - tävling i rugby för herrar i Italien
Supercoppa italiana (volleyboll, damer) - tävling i volleyboll för damer i Italien
Supercoppa italiana (volleyboll, herrar) - tävling i volleyboll för herrar i Italien